Луиза Кристина Савойская (; 27 июля 1629, Турин — 14 мая 1692, Турин) — принцесса Савойская .

Биография 
Луиза Кристина была вторым ребёнком и старшей дочерью савойского герцога Виктора Амадея I и его жены, принцессы Кристины Французской. По линии отца — внучка герцога Карла Эммануила I и Каталины Микаэлы Австрийской, по материнской линии — короля Франции Генриха IV и его второй жены Марии Медичи.

Отец Луизы Кристины умер в 1637 году, когда принцессе было восемь лет. Её мать стала регентом при малолетнем брате Луизы Кристины — герцоге Франце Гиацинте и таким образом правила Савойей. Но братья отца, кардинал Мауриций и принц Томас, оспаривали у герцогини регентство, что привело к длительной гражданской войне. При помощи Франции Кристина вышла победительницей из этого конфликта. Одним из пунктов в мирном договоре 1642 года была свадьба Мауриция и Луизы Кристины. Мауриций Савойский имел возможность вернуться к светской жизни, так как был назначен кардиналом папой Павлом V без осуществления какого-либо религиозного обряда.

Свадьба между 13-летней Луизой Кристиной и её 49-летним дядей состоялась 18 августа 1642 год в Турине. Пара переехала в Ниццу, где Мауриций стал губернатором . Он умер 3 октября 1657 год а в Турине, оставив огромные долги. Детей в этом браке не было. Его вдова, Луиза Кристина, скончалась 14 мая 1692, пережив супруга на тридцать пять лет.

Генеалогия

Ссылки 
 О Луизе Кристине

Савойские принцессы